Centru bezeichnet:

 Centru (Rumänien), eine Region in Rumänien
 Centru (Chișinău), ein Stadtbezirk der Hauptstadt Moldaus Chișinău